«Jump» — пісня американського рок-гурту Van Halen. Це єдиний сингл гурту, який досяг #1 в американському чарті Billboard Hot 100.

Музичне відео 
Режисером відеокліпу на пісню був Девід Лі Рот.

Позиції в чартах

Позиції в чартах (в кінці року)

Учасники запису 
 Девід Лі Рот — вокал
 Едді Ван Гален — гітара, клавішні, бек-вокал
 Майкл Ентоні — бас-гітара, бек-вокал
 Алекс Ван Гален — ударні

Примітки

Посилання 
 Jump на Songfacts 

Сингли 1983
Пісні Van Halen
Сингли, які очолювали Billboard Hot 100